Sierra Elvira puede referirse a:

 Sierra Elvira, conjunto de montañas o sierra entre los municipios de Albolote, Atarfe y Pinos Puente, en la provincia de Granada.

 Sierra Elvira, localidad del municipio de Atarfe, en la provincia de Granada.